ТВ-36 — бывший телеканал, осуществлявший вещание в Челябинске с 1 февраля 1994 года по январь 2007 года. Был первым коммерческим телеканалом в Челябинске. Ретранслировал телеканалы «ТВ-6», «Euronews», «ТВС» и «Спорт», на который и заменён.

История 
25 декабря 1993 г. началось тестовое вещание на 36 ТВК в Челябинске, с 1 февраля 1994 г. вещание на нём стало регулярным. Сетевым партнёром канала стал московский телеканал ТВ-6. Так как аппаратура Челябинского ОРТПЦ не позволяла на тот момент транслировать дециметровые каналы, передатчик разместился на вышке Южно-Уральской железной дороги, что негативно сказывалось на охвате канала.

Первые собственные программы ТВ-36 были в основном коммерческого плана. Это были «Экспресс-реклама», «Все краски», а также музыкальная программа по заявкам «Пользуясь случаем» и медицинская программа «Доктор советует». Кроме того, ряд рейтинговых программ ТВ-6 сопровождался рекламной бегущей строкой.

2000 год принёс кардинальные изменения в работу канала, связанные в первую очередь с сокращением эфирного времени на 8 ТВК для программ Челябинской ГТРК, после чего те стали хуже доходить до зрителя. Вследствие этого эфирное время для собственных программ ТВ-36 стало расти. В частности, появился выпуск информационной программы «Восьмой канал» в 21:30, также активно стали появляться и другие программы: со 2 сентября того же года началась трансляция программы «Челябинское Времечко», с 2001 года — «Горница» и «Спешите делать добро», позднее появляться ряд других программ. Ставка канала стала осуществляться на авторские программы вместо коммерческих.

С июля 2000 г. программы ТВ-36 стали транслироваться также на 24 ТВК в Магнитогорске совместно с программами Магнитогорской ГТРК, сигнал поставлялся по релейной линии. Сетевым партнёром этого телеканала до октября 2005 года выступал телеканал «Югра», затем, до января 2007 года, — «Домашний».

В связи с закрытием ТВ-6 в ночь на 22 января 2002 телеканал временно стал ретранслятором телеканала Euronews, с запуском канала ТВС он выступал партнёром ТВ-36 весь период своего существования. С закрытием ТВС телеканал стал партнёром канала «Спорт».

С появлением интернет-представительства Челябинской ГТРК 15 июля 2003 телеканал также приобрёл свою страницу на нём.

С 2004 года на канале появилась своя собственная утренняя программа — «Будильник», в рамках которой с сентября того же года стали дублироваться выпуски программы «Вести — Южный Урал» с «России». Примерно тогда же начал дублироваться вечерний выпуск оттуда же, причём он сопровождался бегущей строкой для глухих.

С 6 по 8 сентября 2004 года в дневное время транслировал программы «России», в том числе «Вести — Южный Урал» в связи с ремонтом передатчика 8 канала на Челябинском ОРТПЦ.

С 17 декабря того же года телеканал принял участие в проекте «Вести-Спорт. Местное время», начав делать программу «Вести-Спорт. Челябинск». Эта программа выходила не в основном блоке канала, а отдельно, наравне с другими аналогичными выпусками программы в других регионах России.

Закрытие 
Впервые почти все программы телеканала, за исключением «Будильника», были сняты с эфира в феврале 2006 года в связи с Зимними Олимпийскими играми 2006 года в Турине. Окончательный уход телеканала из эфира произошёл в январе 2007 года.

Дальнейшая судьба 
На базе телеканала образовалась одноимённая телегруппа, которая стала выпускать программы, ранее выходившие на канале, в местных включениях на каналах «Спорт» (который с 1 января 2010 года стал называться Россией-2) и «Культура», а программа «Челябинское Времечко» перешла сначала на «ОТВ», а затем на 31 канал, где и закрылась.

На 36 ТВК же почти всё эфирное время занял телеканал «Спорт», расписание местных включений стало различаться в зависимости от сетки канала и, кроме того, стало соответствовать его концепции, правда, при этом программы телеканала стали охватывать весь регион, в том числе 24 ТВК в Магнитогорске, который также стал транслировать программы «Спорта», ранее шедшие на 29 ТВК. С 2013 года местное вещание на 36 канале было окончательно свёрнуто. С 1 ноября 2015 года на этой частоте началась трансляция Матч ТВ, который сменил Россию-2 на всей сети его распространения (ещё раньше, 1 марта того же года, аналоговое эфирное вещание «России-2» было свёрнуто за пределами Челябинска), с 2 марта 2019 г. на 36 ТВК идёт вещание обновлённого телеканала Матч! Страна.

Программы 

Кроме того, на канале проходили трансляции спортивных событий (перешли на канал «Спорт — Южный Урал», затем хоккейные трансляции перешли на ОТВ, а по остальным видам спорта прекратились), телефильмов (позднее шли на «Культуре — Южный Урал»), театральных постановок и концертов (перешли туда же). Также на канале проходили предвыборные дебаты и агитация, трансляции послевыборных информационных каналов и некоторых официальных мероприятий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГТРК "Южный Урал
 ТВ-36 – первый коммерческий канал Челябинской области

Телекомпании России
Телеканалы Челябинской области
Появились в 1994 году в России
ГТРК Южный Урал
Телеканалы Челябинска